Herrarnas turnering i vattenpolo vid olympiska sommarspelen 2016 spelades mellan den 6 och 20 augusti 2016 i  Rio de Janeiro i Brasilien. De 12 lagen hade delats upp i två grupper om sex lag i varje grupp. De fyra främsta i varje grupp gick vidare till utslagsspelet där kvartsfinaler, semifinaler, bronsmatch och final avgjordes. Förlorarna i kvartsfinalerna spelade vidare om placeringarna 5-8.

Medaljörer

Gruppspel
De fyra bästa i varje grupp avancerar vidare till utslagsspelet.

Grupp A

Grupp B

Utslagsspel

Kvartsfinaler

Semifinaler om plats 5-8

Semifinaler

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Bronsmatch

Final

Referenser

Externa länkar 
 Rio 2016/waterpolo/results/download

Vattenpolo vid olympiska sommarspelen 2016